Chronicon (Hiëronymus)
 Chronicon (Eusebius)
 Chronicon (Orosius)
 Chronicon (Thietmar)
 Chronicon Tielense